Bagatelle (muziekstuk), kort, licht muziekstuk
 Bagatelle (metrostation), metrostation in Toulouse
 Parc de Bagatelle, attractiepark